Bahnholz bezeichnet
 Bahnholz (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Bahnholz (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

 Bahnholz (Bannwald), ein Schutzgebiet in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Panholz